Alef steht für:
 den ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, siehe Aleph
 den ersten Buchstaben des arabischen Alphabets, siehe Alif
 eine Programmiersprache, siehe Alef (Programmiersprache)

Alef ist der Name folgender Personen:
 Alexander Heinrich Alef (1885–1945), deutscher Priester
 Heinrich Alef (1897–1966), deutscher Politiker (NSDAP), von 1933 bis 1945 Bürgermeister von Bad Godesberg
 Rob Alef (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Alef (1882–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Alef dos Santos Saldanha (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

 steht für:
 Friedrich Alefeld (1820–1872), deutscher Nutzpflanzen-, Leguminosen- und Malvaceenspezialist

Siehe auch:
 Aleph (Begriffsklärung)
 Alev

Abkürzung